Bei der Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1979 in Japan bestand der Kader der uruguayischen Mannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern. Die Uruguayer belegten den dritten Platz.

Quelle:

Einzelnachweise 

Uruguayische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
Uruguay
Kaderliste